Пабло Насименто Кастро (), более известный как Пабло (); ) — бразильский футболист, защитник клуба «Фламенго». Сыграл два матча за сборную Бразилии.

Биография

Клубная карьера 

Воспитанник клуба «Сеара». 4 сентября 2010 года в матче против «Васко да Гамы» он дебютировал в бразильской Серии А. В начале 2011 года Пабло на правах аренды выступал за «Тирадентес», после чего вернулся в «Сеару». В 2012 году игрок присоединился к «Гремио». В матче Лиги Гаушу против «Пелотаса» он дебютировал за новую команду. В 2013 году в поисках игровой практики Пабло перешёл в «Аваи». 19 января в матче Лиги Катариненсе против «Атлетико Херманн Айхингера» он дебютировал за новый клуб. 14 апреля в поединке против «Метрополитано» Пабло забил свой первый гол за «Аваи».

В начале 2015 года Пабло перешёл в «Понте-Прету». 5 февраля в матче Лиги Паулисты против «Палмейраса» он дебютировал за новую команду. 9 августа в поединке против «Фламенго» Пабло забил свой первый гол за «Понте-Прету».

В середине 2015 года Пабло перешёл во французский «Бордо». Сумма трансфера составила 2 млн евро. В матче против «Пари Сен-Жермен» он дебютировал в Лиге 1. 26 сентября в поединке против марсельского «Олимпика» Пабло забил свой первый гол за «Бордо».

В начале 2017 года игрок на правах аренды вернулся на родину, присоединившись к «Коринтиансу». 4 февраля в матче Лиги Паранаэнсе против «Сан-Бенту» он дебютировал за новую команду. 15 февраля в поединке против «Новуризонтино» Пабло забил свой первый гол за «Коринтианс». В том же году он помог команде выиграть чемпионат Бразилии и штата Сан-Паулу. После окончания аренды Пабло вернулся в «Бордо».

В марте 2022 года покинул «Локомотив» из-за политической ситуации и улетел в Бразилию. 14 марта стал игроком «Фламенго».

Карьера в сборной 
12 октября 2018 года в товарищеском матче против сборной Саудовской Аравии дебютировал за сборную Бразилии.

Титулы 
 Чемпион штата Сан-Паулу: 2017
 Чемпион Бразилии: 2017
 Обладатель Кубка России: 2020/21

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сеара»
Игроки ФК «Тирадентес»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Аваи»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Бордо»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Фламенго»